Van Schaick ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Van Schaick Cochrane (1858–1943), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Isaac W. Van Schaick (1817–1901), US-amerikanischer Politiker
 William van Schaick (1837–1927), amerikanischer Kapitän

Siehe auch:
 Van Schaik